Vingboons (o Vinckboons o Vinckeboons o Vinckbooms) è un cognome olandese di origine fiamminga. Può riferirsi a:

 David Vinckboons, pittore, disegnatore e incisore olandese
 Johannes Vingboons, cartografo e incisore olandese, figlio di David
 Justus Vingboons, architetto olandese, figlio di David
 Philip Vinckeboons, pittore fiammingo, padre di David
 Philips Vingboons, architetto e disegnatore olandese, figlio di David